Vz. 24 — маркировка оружия чехословацкого производства:

 Vz. 24 (винтовка)
 Vz. 24 (пистолет)
 Vz. 24 (пулемет)